Biografies:
 Jaume Carner i Romeu (1867-1934), advocat i polític català, avi de Joan Reventós i Carner
 Jaume Carner i Suñol (1925-1992), financer català, net de Jaume Carner i Romeu i cosí germà de Joan Reventós i Carner
 Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970), periodista, autor de teatre i traductor català
 Josep Carner i Ribalta (1898-1988), escriptor i polític català
 Ignasi Carner i Jorba (1929), polític i empresari català
 Mosco Carner (1904–1985), musicòleg, director d'orquestra i crític musical austríac nacionalitzat britànic
 Pere Muntanyola i Carner (1870-1948), periodista, empresari i polític català
 Joan Reventós i Carner (1927-2004), polític català
 Joan Selves i Carner (1898-1934), polític, advocat i periodista català

Toponímia:
 Horta del Carner, paratge de Granera (Moianès)
 Torrent del Carner, torrent de Granera (Moianès)

Edificis:
 Can Carner, masia de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
 Casa Carner, casa de la Garriga (Vallès Oriental)
 Casa Vicenç Carner, edifici de Terrassa (Vallès Occidental)
 El Carner (Granera), masia de Granera (Moianès)
 Sant Josep de Can Carner, capella de les Germanes Josefines de Moià (Moianès)

Miscel·lània:
 El Forn del Carner, antic forn d'obra de Granera (Moianès)